Емил Марков може да се отнася за:

 Емил Марков (1905 – 1943), български комунистически деец
 Емил Марков (актьор), български актьор
 Емил Марков (писател), български писател

Вижте също 
 Марков